

Anno 
 895 o 895 a.C.

Codici 
 895 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hatamae, nella Prefettura di Miyagi, del Giappone

Matematica 
 895 – numero